A Little Night Music peut désigner :
 A Little Night Music, une comédie musicale américaine de Stephen Sondheim et Hugh Wheeler d'après Ingmar Bergman créée au Shubert Theatre de Broadway en 1973 ;
 A Little Night Music (1977), un film musical américain de Harold Prince d'après la comédie musicale précédente ;
 A Little Night Music (1990), un téléfilm musical américain de Scott Ellis d'après la comédie musicale-homonyme.